Погорєлов Андрій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Погорєлов Василь Порфирович — радянський військовий льотчик — учасник Другої Світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Погорєлов Віктор Володимирович — міський голова Ужгорода.
 Погорєлов Віктор Володимирович ( 1954) — український художник.
 Погорєлов Владислав Геннадійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Погорєлов Іван Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Погорєлов Микита Петрович — український фігурист.
 Погорєлов Михайло Анатолійович (1992—2014) — молодший сержант міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Погорєлов Олександр Анатолійович — концертмейстер Національного симфонічного оркестру України, заслужений артист України.
 Погорєлов Олександр Георгійович — радянський футболіст та український тренер.
 Погорєлов Олексій Васильович — український радянський математик, академік АН СРСР.
 Погорєлов Олексій Володимирович — киргизький легкоатлет, учасник Олімпійських ігор в Пекіні.
 Погорєлов Сергій Сергійович (1987-2014) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Примітки 

російські прізвища